Чемпионат Чехии по футболу 2005/2006 — 13-й сезон чемпионата Чехии по футболу. Турнир стартовал 5 августа 2005 года, а завершился 13 мая 2006. В турнире принимали участие 16 клубов. Было сыграно 240 игр и забито 567 мячей. Футбольный клуб «Слован» (Либерец) стал чемпионом Чехии во 2-й раз.

Турнирная таблица

Результаты матчей 

Источник: www.rsssf.com

Бомбардиры

Статистика сезона

Голы 
 Наибольшее число голов в одном матче: 7 голов
 «Сигма» — «Славия» (Прага)  — 4:3
 «Спарта» (Прага) — «Хмел» (Блшани)  — 5:2
 «Теплице» — «СИАД» (Мост)  — 4:3
 Самая крупная победа в гостях: 4 гола
 «Высочина» — «Теплице»  — 0:4
 Самая крупная победа дома: 6 голов
 «Баник» (Острава) — «Виктория» (Пльзень)  — 6:0

Ссылки 
 Сезон 2005/06 на официальном сайте Первой лиги 
 Статистика www.rsssf.com

2005/2006
Чехия
Чехия
Спорт в Чехии в 2005 году
Спорт в Чехии в 2006 году
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 2005/2006